A 2011-es francia rali (hivatalosan: Rallye de France Alsace 2011) volt a 2011-es rali-világbajnokság tizenegyedik futama. Szeptember 30. és október 2. között került megrendezésre, 23 gyorsasági szakaszból állt, melyek össztávja 337 kilométert tett ki. A versenyen 64 páros indult, melyből 34 ért célba.

A versenyt Sébastien Ogier nyerte, akinek ez volt pályafutása hetedik rali-világbajnoki futamgyőzelme. Másodikként Dani Sordo végzett, harmadik pedig Mikko Hirvonen lett, azt követően, hogy Petter Solberget az utólagos ellenőrzésen kizárták. A harmadik helyen zárt norvég autója négy kilogrammal könnyebb volt, mint a szabályok szerinti megengedett legkönnyebb határ, így eredményét törölték.

A verseny a 2011-es SWRC-sorozat hetedik futama is volt egyben. Ezt az értékelést az észt Ott Tänak nyerte, mögötte a norvég Eyvind Brynildsen és a cseh Martin Prokop zártak.

Egy magyar páros nevezett a ralira. A Turán Frigyes, Zsíros Gábor alkotta kettős azonban a navigátor egy korábbi hátsérülése miatt, közvetlen az első gyorsasági szakaszt megelőzően visszalépett.

Szakaszok

Végeredmény 

* A WRC Akadémia versenyzői csak a rali első két napján vettek részt.

Szuperspeciál (Power Stage)

Jegyzetek

Források 

 A verseny hivatalos honlapja 
 Eredmények az ewrc-results.com honlapon

Francia